Леж́айський Іларі́он (р., м. н. невід. — 1718/19, Пекін, тепер КНР) — архімандрит Якутського Спаського монастиря, перший голова Духовної православної місії в Китаї.

Навчався в Києво-Могилянській академії, після чого впродовж декількох років викладав у Чернігівському колегіумі. 

У 1714 р. був призначений головою першої російської Духовної православної місії в Китаї. Прибув до Пекіна у 1715 р.

Посилання 
Іларіон Лежайський на сайті "Українці в світі"